Peebles, centro abitato della Scozia
 Peebles (Ohio), centro abitato dell'Ohio
 Jim Peebles, astronomo canadese naturalizzato statunitense